Айше-хатун может означать:
 Айше-хатун (жена Кылыч-Арслана I) — жена иконийского султана Кылыч-Арслана I.
 Айше-хатун (жена Баязида II) — восьмая жена османского султана Баязида II.
 Айше-хатун (жена Селима I) — дочь крымского хана Менгли I Герая; жена последовательно шехзаде Мехмеда, сына османского султана Баязида II, и султана Селима I.
 Айше-хатун (жена Османа II) — первая жена султана Османа II.

См. также 

 Айше-султан